Quatre navires (et un établissement à terre) de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Sphinx: 
 Le HMS Sphinx (1748) était un navire de sixième rang de 24 canons lancé en 1748 et vendu en 1770.
 Le HMS Sphinx (1775) était un navire de sixième rang de 20 canons lancé en 1775. Les Français l'ont capturé en septembre 1779, mais le HMS Proserpine l'a repris le 29 novembre 1779, et a été démantelé en 1811.
 Le HMS Sphinx (1882) était un bateau à aubes en composite lancé en 1882 et vendu en 1919.
 Le HMS Sphinx (J69) était un dragueur de mines de classe Halcyon lancé en 1939 qui a sombré en 1940 après une attaque aérienne.
 Le HMS Sphinx est le nom donné à un camp d'hébergement naval à Alexandrie, en Égypte, à partir d'avril 1941.

Voir aussi